Le sous-marin japonais I-58 peut se référer à l'un des sous-marins suivants de la marine impériale japonaise :
 Le sous-marin japonais I-58 (1926), de Classe Kaidai; rebaptisé I-158 en ; sabordé en 1946
 Le sous-marin japonais I-58 (1943), de la classe Type B; coulé comme navire-cible en 1946